Die EU-Flagge (oder Flagge der Europäischen Union) ist die Flagge der Europäischen Union – eine spezielle Verwendung der ihr zugrundeliegenden Europaflagge.

Als EU-Flagge stellt sie die offizielle Beflaggung der Europäischen Union und ihrer Organisationen dar. Eine Verwendung ist beispielsweise die Ergänzung des nationalen Hoheitsabzeichens der EUFOR – zeitlich befristete multinationale Militärverbände der Europäischen Union.

1983 wurde vom Europäischen Parlament beschlossen, die bis dahin als Europaflagge bekannte Flagge als Flagge für die Europäischen Gemeinschaften zu verwenden. 1985 wurde sie von den Staats- und ‑Regierungschefs der Mitgliedsländer als offizielles Symbol der späteren Europäischen Union angenommen.

Weblinks 
 

Flagge (internationale Organisation)
Flagge